Тундровый щелкун () — вид жуков-щелкунов подсемейства Negastriinae.

Распространение 
Распространён в северной полосе Евразии и на Алтае, встречается на территории Швеции. В России, например, известен из Магаданской области.

Описание 
Проволочник длиной до 7,5 мм.

Экология и местообитания 
Личинка живёт в почве подо мхом.

Примечания 

Щелкуны
Животные, описанные в 1808 году